Abscheidetechnik steht für:

 einen Abschnitt der Wasseraufbereitung
 ein mechanisches Trennverfahren, siehe Abscheidung